Die Lorraine Open 88 2015 waren ein Tennisturnier der Damen in Contrexéville in Frankreich. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 6. bis 12. Juli 2015 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Contrexéville